Роза може да се отнася до:
 Роза, род двусемеделни растения или някоя от неговите разновидности:
 Казанлъшка роза
 Маслодайна роза
 Роза, село в Югоизточна България
 Роза, град в Италия, провинция Виченца, регион Венето
 Роза (филм), филм от Република Македония
 Роза, женско име
 223 Роза, астероид
 Жуау Гимарайс Роза (1908-1967), бразилски писател